Марк Атилий ():
 Марк Атилий — древнеримский поэт и драматург-комедиограф.
 
 Марк Атилий Серран (ум. после 173 года до н. э.) — римский политический деятель, предположительно претор 174 года до н. э.